Анти́па () — мужское имя греческого происхождения.

Известные по имени 
 Ирод Антипа — правитель Галилеи и Переи с 4 по 39 г., сын царя Ирода Великого.
 Антипа Валаамский (Афонский) (1816—1882) — иеросхимонах, преподобный.
 Антипа Пергамский — священномученик.

 Антипа (Кириллов) (1870—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Антипа (Схулухия) (род. 1959) — инок Русской православной старообрядческой церкви в Румынии.

Известные по фамилии 
 Антипа, Григоре (1867—1944) — румынский биолог-дарвинист, зоолог, гидробиолог, океанолог, лимнолог.
 Антипа, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9788; 26 ноября 1855.
 Антипа, Семён Андреевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 4234; 25 декабря 1828.

См. также 
 Антипов

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Имена греческого происхождения